Куусалу — топоним в Эстонии:

 Куусалу — волость на севере Эстонии в северо-восточной части уезда Харьюмаа. 
 Куусалу — посёлок в волости Куусалу Харьюского уезда Эстонии. 
 Куусалу — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.